Liebergesell ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Kreiten-Barido (eigentlich Emmy Kreiten; * 1894 als Emmy Liebergesell, † 1985), deutsche Mezzo-Sopranistin und Kammersängerin
 Ernst Liebergesell (1902–1968), deutscher Bauunternehmer
 Paul Liebergesell (1871–1932), deutscher Architekt und Bauunternehmer